Copper (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2012
Rookie Blue, een Canadese televisieserie die voorheen Copper heette
Vermont copper, geldeenheid die voorheen werd gebruikt in de voormalige Republiek Vermont

Zie ook 
 Coppers (doorverwijspagina)